Glacier View steht für:
 Glacier View (Alaska), eine Siedlung in Alaska
 Glacier View Mountain, einen Berg in Montana, USA
 Glacier View Wilderness, ein Naturschutzgebiet in Washington, USA